Dscharadat ist der Familienname folgender Personen:

 Hanadi Dscharadat (1975–2003), palästinensische Selbstmordattentäterin
 Yazid Dscharadat (* 1994), jordanischer E-Sportler